Соба́чье — топоним.

 Собачье (озеро, Красноярский край, бассейн Норильской) — озеро в Красноярском крае на плато Путорана
 Собачье (озеро, Красноярский край, бассейн Чёрной) — озеро в Красноярском крае к северу от плато Путорана
 Собачье (озеро, Хакасия) — озеро в Хакасии
 Собачье (озеро, Карелия) — озеро в Карелии

См. также 
 Собачья